Atossa, germana de  i esposa de  Capadòcia
 Atossa, filla de  Gran
 Atossa, mare d'Arsès de Pèrsia (Artaxerxes IV)
 (810) Atossa, asteroide